Nasr-Al·lah forma part del nom de molts personatges:

 Hassan Nasrallah, líder de Herbol·là
 Mir Nasr Allah Bahadur Khan, emir de Bukharà
 Nasrallah Boutros Sfeir o Nasrallah Pierre Sfeir, cardenal maronita libanès, patriarca de l'Església maronita
 Nasr Allah ibn Muhammad, visir gaznèvida
 Yousry Nasrallah, director de cinema egipci

El nom Nasr també forma part del nom d'accidents geogràfics i llocs d'interès:
 Nasrallah, ciutat de Tunísia

Notes